Order Krzyża Wojskowego
 Oberkommando der Wehrmacht
 Obwodowa Komisja Wyborcza